Queipo de Llano ist der Familienname folgender Personen:

 Gonzalo Queipo de Llano (1875–1951), spanischer General
 José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia (1786–1843), spanischer Historiker und Politiker